Jack Draper (1892–1962) – amerykański operator filmowy
 Jack Draper (ur. 2001) – brytyjski tenisista